А́льфредас Ви́нцович Леви́цкас (род. 14 сентября 1931, Цивишкю) — советский и литовский тренер по боксу. Работал тренером в Вооружённых Силах СССР, личный тренер олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона Европы Дана Позняка. Заслуженный тренер Литовской ССР (1965). Заслуженный тренер СССР (1965). Судья республиканской категории.

Биография 
Альфредас Левицкас родился 14 сентября 1931 года в деревне Цивишкю Кайшядорского района Литвы.

В 1959 году окончил Литовский государственный институт физической культуры (ныне Литовский университет спорта).

В течение многих лет тренировал боксёров в клубе Вооружённых Сил СССР, подготовил здесь множество титулованных спортсменов, в том числе его воспитанниками были 39 мастеров спорта. Один из самых известных его учеников — заслуженный мастер спорта Дан Позняк, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (первый олимпийский чемпион в истории литовского бокса), трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр европейского первенства, многократный чемпион СССР, позже так же ставший успешным тренером. Позняк перешёл к нему в 1960 году от тренера З. Катилюса и затем оставался его подопечным на протяжении всей своей спортивной карьеры. За подготовку этого спортсмена в 1965 году Левицкас был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР», а также был признан заслуженным тренером Литовской ССР.

Вместе с выдающимся боксёром и тренером Альгирдасом Шоцикасом тренировал сборную команду Литовской ССР.

Неоднократно принимал участие в соревнованиях по боксу в качестве судьи. Судья республиканской категории.

Примечания 

Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры СССР
Заслуженные тренеры Литовской ССР